Закотное — название населённых пунктов на Украине:

 Закотное — село в Лиманском районе Донецкой области. 
 Закотное — село в Новопсковском районе Луганской области.